Га́уритс (Гауриц, , ) — река в Южной Африке, в Южно-Африканской Республике, в Западно-Капской провинции. Образуется при слиянии рек Улифантс (Олифанс, У́лифантсрифир) и Гамка, в межгорной долине Малое Кару, расположенной между северными (, Коуга) и южными (, ) цепями хребтов. Течёт в южном направлении между хребтами Лангеберге (на западе) и Оутениква (на востоке). Принимает правый приток . Впадает в Индийский океан.

Реку пересекает национальная дорога  Кейптаун — Порт-Элизабет по , открытому в 1978 году западнее города Мосселбай.

Примечания 

Реки, впадающие в Индийский океан (Африка)
Реки Западно-Капской провинции